Никола́й Все́володович Мицке́вич (21 сентября 1931, Новосибирск — 1 января 2019 год, Москва) — советский и российский физик-теоретик, специалист по общей теории относительности, теории гравитации. Доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
Родился в семье медиков. В 1932 году, после смерти отца, вместе с матерью переехал в Самарканд. В 1949 году окончил школу с золотой медалью и без экзаменов поступил на биологический факультет МГУ. В 1950 году перевёлся на физический факультет.

В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию под руководством Д. Д. Иваненко и был распределён в Самаркандский государственный университет, однако по инициативе А. З. Петрова был переведён в Казанский государственный университет, а в 1961 году по инициативе Д. Д. Иваненко — в Университет дружбы народов, профессором которого Мицкевич был до 1991 года. В 1970 году защитил докторскую диссертацию.

В 1991 году переехал в Мексику и стал профессором Гвадалахарского университета.

Научная деятельность 
Основные научные результаты Н. В. Мицкевича относятся к общей теории относительности. Создал гравитационную школу на кафедре теоретической физики факультета физико-математических и естественных наук Университета дружбы народов.

Анализировал проблему законов сохранения в общей теории относительности, независимо от К. Меллера и Э. Шрёдингера предложил новый вариант псевдотензора энергии-импульса гравитационного поля — псевдотензор Меллера-Мицкевича. Внёс существенный вклад в развитие монадного метода задания систем отсчёта в общей теории относительности, совместно со своими учениками разработал Ли-монадный формализм, рассматривая оператор временного дифференцирования как производную Ли вдоль времениподобного направления.

Рассматривал точные решения уравнений Эйнштейна, провёл ряд работ по гравитационным линзам в метриках Шварцшильда и Керра, по выяснению физического смысла метрики Переса как гравитационного поля «светового луча». Рассчитал эффект дрейфа точки встречи двух пробных тел на круговых орбитах в метрике Керра — эффект Мицкевича.

В 1972 году вместе с Ю. С. Владимировым основал научный семинара «Геометрия и физика» на физическом факультете МГУ.

Является членом Международного общества общей теории относительности и гравитации, известен как переводчик обширного количества научной литературы по теории гравитации на русский язык.

Библиография

Монографии

Переводы

Признание 
 1980 — Медаль Шиллера Йенского университета.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список статей Н. В. Мицкевича в электронном архиве препринтов.